Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Walker:

  – cacciatorpediniere della classe Wickes, varato nel 1918 e radiato nel 1942
  – cacciatorpediniere della classe Fletcher, varato nel 1943, ceduto all'Italia nel 1969e rinominato Fante (D-516), radiato nel 1977